Indywidualny Puchar Europy U-19 na Żużlu 2017 – 1. edycja indywidualnego Pucharu Europy U-19 na żużlu. W ramach turnieju rozegrano wyłącznie zawody finałowe, które odbyły się 12 sierpnia 2017 roku w czeskim Divišovie.

Wyniki

Finał 
Opracowano na podstawie źródła.

 Gospodarz:  Divišov
 Data: 12 sierpnia 2017
 Stadion: Stadion AK Divišov
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  Giuseppe Grandi

Uwagi

Przypisy 

2017
2017 w sporcie żużlowym
2017 w Czechach